Die 34. Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen wurde am 21. und 22. Februar 1976 im norwegischen Gjøvik ausgetragen. Davon getrennt fand die 70. Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer eine Woche später, am 28. und 29. Februar 1976, in der Thialf-Arena im niederländischen Heerenveen statt. Weltmeister wurden die Kanadierin Sylvia Burka und der Niederländer Piet Kleine.

Wettbewerb

Frauen 
Bei den olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerben in Innsbruck zwei Wochen vor der Mehrkampfweltmeisterschaft war die Kanadierin Sylvia Burka ohne Medaille geblieben, bei der WM in Gjøvik schlug sie in der Gesamtwertung die favorisierten Olympiasiegerinnen Tatjana Awerina und Sheila Young um einige Zehntelpunkte. Young gewann die beiden Kurzstrecken über 500 Meter und 1000 Meter und lag zwischenzeitlich in Führung, fiel aber im abschließenden 3000-Meter-Rennen hinter Burka und Awerina zurück. Die ostdeutsche Titelverteidigerin Karin Kessow lief die schnellste 3000-Meter-Zeit und belegte im Endergebnis den siebten Rang.

Der Wettkampf fand während eines Schneesturms vor etwa 2500 Zuschauern statt.

Männer 

Einen Monat vor der Weltmeisterschaft gewann Kay Arne Stenshjemmet in Oslo den Europameistertitel und führte dabei einen norwegischen Vierfachsieg vor Sten Stensen, Jan Egil Storholt und Amund Sjøbrend an. Stensen (über 5000 Meter) und Storholt (1500 Meter) wurden anschließend in Innsbruck Olympiasieger, die drei weiteren olympischen Goldmedaillen gingen an Jewgeni Kulikow aus der Sowjetunion (über 500 Meter), den US-Amerikaner Peter Mueller (1000 Meter) sowie den Niederländer Piet Kleine (10.000 Meter). Die beiden Sprinter Kulikow und Mueller nahmen nicht an der Mehrkampf-WM in Heerenveen teil.

Den Weltmeistertitel in der Thialf-Arena holte – vor 40.000 Zuschauern – Piet Kleine, der nach vier Strecken etwa sieben Zehntelpunkte Vorsprung auf den Norweger Stensen hatte. Kleine entschied am zweiten Tag der WM bei starken Windböen und warmen Temperaturen zwischen fünf und neun Grad sowohl das 1500-Meter-Rennen als auch die 10.000 Meter für sich. Er übertraf damit in der Mehrkampfwertung Stensen und seinen nach den ersten beiden Distanzen führenden Teamkollegen Hans van Helden. Im Rennen über 500 Meter siegte der 17-jährige US-Amerikaner Eric Heiden bei seinem ersten WM-Auftritt. Im Gesamtklassement belegte Heiden Platz fünf.

Weblinks 

 Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1976 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

Einzelnachweise 

1976
Sportveranstaltung 1976
Sportveranstaltung in Gjøvik
Sportveranstaltung in Heerenveen
Eisschnelllauf (Norwegen)
Eisschnelllauf (Niederlande)